MHSZ, a Magyar Honvédelmi Szövetség rövidítése
MHSZ, a Magyar helyesírási szótár címének rövidítése
Alkalmilag A magyar helyesírás szabályai könyv címére is utalhat, amelynek hivatalos rövidítése AkH., ami nem felel meg a mozaikszóképzés szabályainak.